Amati est un patronyme d'origine italienne notamment porté par :

famille
 famille Amati, une illustre famille de luthiers de Crémone :
 Andrea Amati (v. 1505/1510-1577) ;
 Antonio Amati (1540-1638), fils d'Andrea Amati ;
 Girolamo Amati (1561-1630), fils d'Andrea Amati ;
 Niccolò Amati (1596-1684), fils de Girolamo Amati ;
 Girolamo II Amati (1649-1740), fils de Niccolò Amati ;

personnalités
 Basilio Amati (1780-1830), écrivain italien ;
 Federico Pedini Amati (né en 1976), homme politique saint-marinais ;
 Giovanna Amati (née en 1962), pilote automobile italienne ;
 Giovanni Antonio Amati (1475-1555), peintre italien ;
 Girolamo Amati (1768-1834), écrivain italien.

Autre 
 (19183) Amati, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes